Bigham est un patronyme porté notamment par :

 Daniel Bigham (1991-), coureur cycliste britannique ;
 John Charles Bigham (1840-1929), juriste et homme politique britannique ;
 Sally Bigham (1978-), vététiste marathlonienne professionnelle anglaise.